Fotbollsallsvenskan 2014 var den 90:e säsongen av Allsvenskan sedan den startade 1924, och var Sveriges högsta division i fotboll 2014. Den första matchen spelades den 30 mars och den sista omgången spelades den 2 november 2014. Spelprogrammet sammanställdes den 25 november 2013. och offentliggjordes den 20 december samma år.
Svenska mästare blev Malmö FF, som även var regerande mästare inför säsongen och blev första svenska herrlag på 11 år att försvara ett SM-guld.
Nykomlingar för året var Falkenbergs FF (debuterade i Allsvenskan) och Örebro SK (senaste säsongen i Allsvenskan var 2012).

Upptaktsträff 
Den årliga Allsvenska upptaktsträffen hölls den 25 mars 2014 på Swedbank Stadion i Malmö. Tränare och utvalda spelare i varje lag intervjuades och utfrågades om hur de trodde säsongen skulle sluta av representanter från media samt kommentatorer från C More Entertainment, ligans officiella sändningspartner. Sju av de sexton utfrågade tränarna trodde att Malmö FF skulle försvara sin titel från 2013. De återstående tränarna trodde att AIK (6 röster), IF Elfsborg (2 röster) eller IFK Göteborg (1 röst) skulle ta titeln. När alla de närvarande fick rösta på vilket lag de trodde skulle vinna titeln så var Malmö FF favoriter med 41,9% av rösterna, AIK tätt bakom med 38% av rösterna och IFK Göteborg med 6,7% av rösterna. 38,3% av de röstande trodde även att Falkenbergs FF skulle åka ur serien, Gefle IF fick där 25,4% av rösterna.

Lag & Arenor
Totalt så deltog 16 lag i Allsvenskan 2014, 14 av dessa lag fanns med i Allsvenskan redan säsongen 2013 och 2 av lagen blev inför säsongen uppflyttade ifrån Superettan 2013. Två  av de tre uppflyttade lagen inför Allsvenskan 2013 lyckades hålla sig kvar i serien inför 2014, dessa var IF Brommapojkarna och Halmstads BK. 

Östers IF och Syrianska FC blev degraderade från Allsvenskan under säsongen 2013 efter att ha slutat sist i tabellen. De ersattes av segrarna från Superettan 2013, Falkenbergs FF och tvåan Örebro SK. Falkenberg deltog för första gången i klubbens historia i Allsvenskan och var det första debuterande laget i Allsvenskan sedan Syrianska FC debuterade säsongen 2011. Örebro återvände till Allsvenskan efter att ha degraderats under säsongen 2012. Det här blev Örebros 46:e säsong i Allsvenskan.

Halmstads BK som slutade på en 14:e plats i Allsvenskan 2013, spelade kval mot GIF Sundsvall. Halmstad höll sig kvar i serien genom att vinna med totalt 3–2 efter två spelade matcher, värt att notera är att detta var en repris från kvalet säsongen 2012 då Sundsvall förlorade sin Allsvenska plats till just Halmstad.

Tabeller

Poängtabell

Nedflyttningskval
Gefle IF fick spela ett kvalspel mot det tredjeplacerade laget i Superettan 2014, Ljungskile SK. Det lag med flest poäng (3 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort) efter två matcher fick en plats i Fotbollsallsvenskan 2015, förloraren till Superettan 2015. Om poängantalet var lika avgjorde i tur och ordning målskillnad, flest antal gjorda bortamål, straffsparkar.

Det sammanlagda resultatet innebar att Gefle fick en plats också i nästa års Allsvenska.

Placering efter omgång

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Totala poängligan

Hat-trickligan

Målvaktsligan
(Minst 10 matcher spelade)

Varningsligan

Publikligan

Källor

Fotnoter

Externa länkar

 RSSSF - Sweden 2014

Fotboll i Sverige 2014
Fotbollssäsongen 2014
2014